Ural kan syfta på:

 Uralbergen – en bergskedja mellan Europa och Asien
 Uralfloden – en flod i Ryssland och Kazakstan
Uralregionen – geografisk region omkring Uralbergen från Norra ishavet till Uralfloden vid staden Orsk
Uraliska federala distriktet – Rysslands västligaste asiatiska distrikt 
Uraliska ekonomiska regionen – en av tolv ekonomiska regioner i Ryssland 
Oral, Västkazakstan – en stad i Kazakstan
 IMZ-Ural – ett motorcykelmärke
 Ural (lastbilstillverkare) – en lastbilstillverkare